Щиголь — птах родини в'юркових.
 Щиголь — американський драматичний фільм режисера Джона Кроулі.
 Щиголь — роман американської письменниці Донни Тарт.
 Щиголь — картина голландського художника Карела Фабріціуса.

Прізвище 
 Щиголь Юрій Федорович — Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
 Щиголь Михайло — чеський художник українського походження.